Василе́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия. Васи́левич () — сербская фамилия.

Известные носители 
 Василевич, Елена Семёновна (1922—2021) — советская и белорусская писательница. Заслуженный работник культуры Белорусской ССР (1977).
 Василевич, Ацо (род. 1973) — сербский футболист, нападающий.
 
 Василевич, Владислав Иванович (1935—2020) — советский и российский геоботаник, доктор биологических наук.
 Василевич, Георгий Алексеевич (1900—1966) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Василевич, Глафира Макарьевна (1895—1971) — этнограф-тунгусовед, лингвист.
 Василевич, Гнат — гетман Украины в 1596—1597 годах.
 
 Василевич, Живан (1920—2007) — председатель скупщины Социалистической Республики Сербии (1974—1978).
 Василевич, Иван Антонович (1984—1937) — партийный и государственный деятель Белорусской ССР.
 Василевич, Иосиф Игнатьевич (1870—1934) — белорусский общественно-политический деятель, педагог, археолог, публицист.
 Василевич, Ирина Александровна (род. 1985) — российская шахматистка, международный мастер (2005), гроссмейстер (2005) среди женщин.
 
 Василевич, Срджан (род. 1973) — югославский и сербский футболист и тренер.
 Василевич, Татьяна Петровна (род. 1977) — украинская и российская шахматистка, международный мастер (2002).
 Василевич, Федор Иванович (род. 1949) — российский ветеринар, специалист в области акарологии, академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор, ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии (2008—2019).
 Феодосий (Василевич) — епископ Киевской митрополии, епископ Мстиславский, Могилёвский и Оршанский.
 Василевич, Юлия Владиславовна (род. 2001) — белорусская баскетболистка.

См. также

Примечания